Чемпіонат Франції 2009—2010 () — 72-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вдев'яте в історії став Марсель.

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Парі Сен-Жермен взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Франції 2009—2010.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2009 у французькому спорті
2010 у французькому спорті